Een verkeersweg:
 N885 (België), huidige route tussen Amonines en Ronchamps
 N885 in België, voormalig route tussen Ethe en Grandcourtis: N879 (België)
 N885 (Nederland), zie Provinciale weg 885